Стайн — фамилия.

Известные носители 
 Стайн, Вон — кинорежиссёр и сценарист.
 Стайн, Гарт (род. 1964) — американский романист, продюсер, автор ряда книжных бестселлеров.
 Стайн, Гертруда (1874—1946) — американская писательница, теоретик литературы.
 Стайн, Джилл (род. 1950) — американский врач, специализирующаяся на внутренних болезнях.
 Стайн, Джозеф (1912—2010) — американский драматург и сценарист.
 Стайн, Джул (1905—1994) — британский и американский композитор.
 Стайн, Леонард (1916—2004) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Стайн, Маргарет Софи (более известна как Малгожата Зайончковская, род. 1956) — польская и американская актриса театра, кино и телевидения; также актриса озвучивания Польши.
 Стайн, Роберт Лоуренс (род. 1943) — американский писатель, актёр и продюсер, автор детской «литературы ужасов».
 Стайн, Уильям Говард (1911—1980) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии.
 Стайн, Эбби (род. 1991) — транссексуальный журналист из США.